Ahmetović oder Ahmetovic ist der Familienname folgender Personen:

 Adis Ahmetovic (* 1993), deutscher Politiker (SPD), MdB 
 Denial Ahmetović (* 1995), bosnischer Sänger